Nularan bezeichnet:

 einen Ort im osttimoresischen Suco Suai Loro, siehe Suai Loro
 einen Ort im osttimoresischen Suco Fohoren, siehe Fohoren